GR-16 puede referirse a:

en Senderismo:
GR-16 (Sendero del Serrablo), Sendero de Gran Recorrido que recorre de norte a sur las Tierras de Biescas y Serrablo, comenzando en Biescas y finalizando en Nocito, a las puertas de la Sierra de Guara.

en Transporte:
Autovía GR-16 de la provincia de Granada, en Andalucía, España.